Хагоромо:
 Хагоромо Бунгу — японский производитель канцтоваров.
 Хагоромо  — мини-зонд японского космического зонда Хитэн.